Romaniw (; ) ist eine Siedlung städtischen Typs in der ukrainischen Oblast Schytomyr und war bis Juli 2021 das administrative Zentrum des gleichnamigen Rajons Romaniw mit etwa 7600 Einwohnern (2014).

Geschichte 
Die Ortschaft wurde 1471 gegründet, erhielt 1817 das Stadtrecht und 1924 den Status einer Siedlung städtischen Typs. Von 1924 bis Ende 2003 hieß der Ort Dserschynsk.

Geographie 
Romaniw liegt an der Lisowa (), einem Nebenfluss des Teteriw 63 km westlich vom Oblastzentrum Schytomyr. Durch die Ortschaft verläuft die Territorialstraße T-06-18.

Verwaltungsgliederung 
Am 12. Juni 2020 wurde die Siedlung zum Zentrum der neugegründeten Siedlungsgemeinde Romaniw (/Romaniwska selyschtschna hromada), zu dieser zählten auch noch die Siedlung städtischen Typs Bykiwka und die 49 in der untenstehenden Tabelle aufgelisteten Dörfer, bis dahin bildete sie die gleichnamige Siedlungsratsgemeinde Romaniw (Романівська селищна рада/Romaniwska selyschtschna rada) im Zentrum des Rajons Romaniw.

Seit dem 17. Juli 2020 ist sie ein Teil des Rajons Schytomyr.

Folgende Orte sind neben dem Hauptort Romaniw Teil der Gemeinde:

Söhne und Töchter der Siedlung 
 Ignacy Feliks Dobrzyński (1807–1867), polnischer Pianist und Komponist
 Borys Tarasjuk (* 1949), Politiker
 Wiktor Raswadowskyj (* 1959), Politiker

Weblinks 

 Eintrag zum Ort im Geographischen Verzeichnis des Königreichs Polen und anderer slawischer Länder

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Schytomyr
Rajon Schytomyr